Chiara Simionato (Treviso, 4 juli 1975) is een Italiaans voormalig langebaanschaatsster.

Simionato begon haar schaatscarrière op de shorttrackbaan, maar groeide uit tot een van de beste Italiaanse langebaanschaatssters aller tijden. Dit bewees zij door in 2005 de wereldbeker 1000 meter te winnen.

Chiara Simionato was de vijfde vrouw die voor Italië op het WK Allround uitkwam. Op het WK van 1996 nam ze de tweede startplek in die het jaar ervoor door Elena Belci was bewerkstelligd. Ze eindigde op de 17e plaats in het klassement. In 1997 nam ze voor de tweede en laatste keer aan het WK Allround deel. Dat jaar eindigde ze op de 27e positie. Later zou ze zich meer op de sprint gaan richten en boekte vele overwinningen op met name de 1000 meter. In 2011 beëindigde ze na enkele tegenvallende seizoenen haar carrière.

Persoonlijk records

Resultaten

Medaillespiegel

Italiaans langebaanschaatser
Italiaans olympisch deelnemer